Марк Семпроній Тудітан () — преномен, номен і когномен імені діячів Стародавнього Риму з патриціансько-плебейського роду Семпроніїв, його гілки Тудітанів:
 Марк Семпроній Тудітан — консул 240 року до н. е.
 Марк Семпроній Тудітан — консул 185 року до н. е.

Див. також 
 Семпронії